Mirasierra (wijk) - wijk in Madrid
 Mirasierra (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk